Das torreichste Spiel der Saison 2005/06 fand am 27. August 2005 (6. Spieltag der Apertura) zwischen Atlante und Veracruz (4:5) statt.

Meister der Apertura 2005 wurde der Club Deportivo Toluca, der in der Gesamttabelle der Saison den vierten Rang belegte. Meister der Clausura 2006 wurde der CF Pachuca, die nach Punkten zweitbeste Mannschaft der gesamten Saison.

Insgesamt gab es 306 Punktspiele und 28 Spiele in der Liguilla, der spanischen Bezeichnung für die Play-Offs.

Die meisten Spiele (44) absolvierten Toluca, der Sieger der Apertura 2005 und Halbfinalist der Clausura 2006, und Pachuca, Sieger der Clausura 2006 und Halbfinalist der Apertura 2005. Beide absolvierten 34 Punktspiele und zehn Spiele in der Liguilla.

Am häufigsten kam es in der Saison 2005/06 zur Begegnung zwischen Toluca und Cruz Azul. Neben der Punktspielrunde trafen sie auch in der Liguilla beider Spielzeiten aufeinander, so dass beide Teams sich insgesamt sechsmal gegenüberstanden. Dabei konnte der Superlíder Cruz Azul, das punktbeste Team der gesamten Saison, nur einmal gewinnen: das Heimspiel in der Punktspielrunde mit 2:1, während die beiden Heimspiele in den Liguillas unentschieden endeten (0:0 und 1:1). Dagegen konnte Deportivo Toluca alle drei Heimspiele zu seinen Gunsten entscheiden: mit 2:1 in der Punktspielrunde sowie mit 1:0 und 2:1 in den Liguillas.

Die im Vorjahr abgestiegene Mannschaft des Puebla FC wurde durch den Aufsteiger San Luis ersetzt. Am Saisonende stiegen die Dorados de Sinaloa ab und wurden in der Saison 2006/07 durch den Aufsteiger Querétaro FC ersetzt wurde.

Die Punktspielrunde 

In den insgesamt 306 Punktspielen fielen 858 Tore, was einem Schnitt von 2,8 entspricht. 467 Tore (im Schnitt 1,53) wurden von den Heimmannschaften erzielt und 391 Tore (durchschnittlich 1,28) von den Auswärtsmannschaften.

Die höchsten Heim- und Auswärtssiege der Punktspielrunde waren das 5:1 bzw. 0:5 und kamen gleich mehrfach vor:

 Cruz Azul – UAG Tecos 5:1 am 13. August 2005 (3. Spieltag der Apertura)
 Pachuca – Jaguares 5:1 am 11. September 2005 (7. Spieltag der Apertura)
 Jaguares – UNAM Pumas 5:1 am 22. Oktober 2005 (13. Spieltag der Apertura)
 Jaguares – Santos Laguna 5:1 am 26. November 2005 (17. Spieltag der Apertura)
 Necaxa – Dorados 5:1 am 18. Februar 2006 (6. Spieltag der Clausura)

 UNAM Pumas – Cruz Azul 0:5 am 28. August 2005 (6. Spieltag der Apertura)
 Veracruz – UANL Tigres 0:5 am 10. September 2005 (7. Spieltag der Apertura)
 UAG Tecos – Pachuca 0:5 am 10. Februar 2006 (5. Spieltag der Clausura)

Tabellen zur Saison 2005/06

Gesamtjahrestabelle 2005/06 

|}

Die Heim- und Auswärtstabellen 

In diesen Tabellen bleibt der Punktabzug gegen die Jaguares de Chiapas unberücksichtigt.

|

|}
|}

Kreuztabelle zur Saison 2005/06 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Liguillas 

In den Liguillas (der spanischen Bezeichnung für die Play-offs) der Apertura und Clausura kam es zu insgesamt 14 Begegnungen, die jeweils in Hin- und Rückspielen ausgetragen wurden. In den insgesamt 28 Spielen der Liguilla kam es zu 12 Heim- und 10 Auswärtssiegen sowie 6 Remis. Erstaunlicherweise war die Bilanz der Apertura und Clausura jeweils identisch: in beiden Turnieren standen 6 Heimsiegen (bei 3 Remis) 5 Auswärtssiege gegenüber. Das Torverhältnis aus beiden Turnieren betrug 37:39 aus Sicht der Heimmannschaften (17:20 in der Apertura und 20:19 in der Clausura). Insgesamt fielen somit 76 Tore, was einem Schnitt von 2,71 Toren entspricht (und aus Sicht der Heimmannschaft bei 1,32 zu 1,39 liegt).

Der höchste Heimsieg in den Liguillas gelang dem CF Monterrey gegen die Tecos de la UAG (4:0 im Viertelfinale der Apertura 2005), die höchsten Auswärtssiege wurden von den Tigres UNAM (4:1 bei América), dem CF Monterrey (3:0 bei den Tecos) und Toluca (3:0 im Finalrückspiel der Apertura 2005 beim CF Monterrey) erzielt. Das torreichste Spiel der Apertura 2005 fand im Finalhinspiel zwischen Toluca und Monterrey (3:3) statt, das torreichste Spiel der Clausura 2006 im Viertelfinalrückspiel zwischen Jaguares und Guadalajara (2:4). In diesem Zusammenhang seien noch einige besondere Ereignisse erwähnt: So absolvierte Chivas Guadalajara insgesamt vier Spiele, von denen beide Heimspiele verloren und beide Auswärtsspiele gewonnen wurden. Der zuvor genannte 4:1-Sieg der Tigres bei América kam übrigens im Viertelfinalrückspiel der Apertura zustande, als die Tigres die zuvor auf eigenem Platz erlittene 1:3-Hinspielniederlage wettmachen konnten und ins Halbfinale einzogen, wo es dann zum Clásico Regiomontano kam: dem Duell mit dem Nachbarn CF Monterrey. Beide Mannschaften nutzten ihren Heimvorteil (die Tigres mit 1:0, die Rayados mit 2:1), so dass die mehr erzielten Punkte in der Apertura (35 gegenüber 22) den CF Monterrey für die Finalspiele gegen Deportivo Toluca qualifizierten.

Von den 18 Mannschaften der Punktspielrunde gelang insgesamt 13 Mannschaften die Qualifikation für die Liguillas. Zehn Mannschaften konnten sich einmal für die Liguilla qualifizieren und drei Mannschaften gelang die Qualifikation zweimal. Erfolgreichste Teams waren Deportivo Toluca und der Club de Fútbol Pachuca. Beide gewannen je einen Titel und scheiterten im anderen Turnier im Halbfinale. Die dritte Mannschaft mit zwei Endrundenteilnahmen war der CD Cruz Azul, der jedoch stets im Viertelfinale ausschied. Sein Gegner war in beiden Fällen Deportivo Toluca, der sich in beiden Fällen (in der Apertura mit 1:0 und 0:0, in der Clausura mit 2:1 und 1:1) durchsetzen konnte.

Liguillas der Apertura 2005

Viertelfinale 

|}
Die Tigres holen im Aztekenstadion noch einen 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel auf und werfen den Titelverteidiger raus. Gleichzeitig setzt sich Monterrey mit einem Gesamtergebnis von 7:0 souverän gegen den letztjährigen Finalisten Tecos durch.

Halbfinale 

|}
Höhepunkt des Halbfinals war der Clásico Regiomontano, das Derby zwischen Monterrey und Tigres, in dem die Rayados sich nur aufgrund ihrer mehr erzielten Punkte (35) in der Liga gegenüber dem Lokalrivalen Tigres (22) durchsetzen konnten.

Finale 

|}

Liguillas der Clausura 2006

Viertelfinale 

|}
Guadalajara kann die 2:3-Heimniederlage im Rückspiel noch durch einen 4:2-Sieg bei den Jaguares wettmachen und sich fürs Halbfinale qualifizieren.

Halffinale 

|}
Aufsteiger San Luis setzt sich mit einem Doppelsieg gegen den Titelverteidiger durch und erreicht erstmals in seiner Vereinsgeschichte die Finalspiele um die mexikanische Fußballmeisterschaft. Pachuca setzt sich aufgrund der mehr erzielten Punkte in der Liga (31) gegen Guadalajara (23) durch.

Finale 

|}
San Luis wird trotz der besten Defensive (nur drei Gegentore in sechs Spielen) „lediglich“ Vizemeister.

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

Weblinks 
Die Saison 2005/06 der mexikanischen Primera División bei RSSSF.com

2005
Fußballsaison 2005/06